Rückwardt ist der Name von:

 Catherine Rückwardt (* 1960), US-amerikanische Dirigentin
 Hermann Rückwardt (1845–1919), deutscher Fotograf und Verleger